Kupchan ist der Familienname folgender Personen:

 Charles A. Kupchan (* 1958), Professor für internationale Beziehungen an der Georgetown University in Washington, D.C.
 S. Morris Kupchan (1922–1976), US-amerikanischer Chemiker und Krebsforscher